Цвето́чный — посёлок в Петровском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
Находится в Предкавказье, на Прикалаусских высотах Ставропольской возвышенности.

Расстояние до краевого центра: 85 км. Расстояние до районного центра: 29 км.

История 
Основан в 1932 году как посёлок отделения № 5 совхоза «Петровский».

21 сентября 1964 года поселок переименован в Цветочный.

Входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Прикалаусский сельсовет» (упразднено ).

Население 

По данным переписи 2002 года, 66 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Газифицирован осенью 2010 года

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное устройство Петровского района. Светлоград. 2009 год

Населённые пункты Петровского района (Ставропольский край)